Каплан — фамилия еврейского происхождения, по традиции относится к коэнам. Также фамилия тюркского происхождения, означающая на ряде языков «тигр».

Известные носители

А 
 Каплан, Авриель Бенджамин (род. 1989) — американский певец.
 Каплан, Авраам Элияу (1890—1924) — раввин, третий глава Берлинской раввинской семинарии.
 Каплан, Анатолий Львович (1903—1980) — художник.
 Каплан, Анна Иосифовна (1922—1983) — советский офтальмолог и психолог.
 Каплан, Андреас (род. 1977) — немецкий академик.
 Каплан, Ахметджан (род. 2003) — турецкий футболист.

Б—В 
 Каплан, Бенджамин (1911—2010) — американский юрист.
 Каплан, Брайан (род. 1971) — американский экономист.
 Каплан, Валерий Евгеньевич (род. 1943) — советский конькобежец.
 Каплан, Вениамин Израилевич (Лан, 1902—1990) — советский историй-американист, доктор исторических наук.
 Каплан, Виктор (1876—1934) — австрийский инженер, конструктор турбины Каплана.
 Каплан, Виталий Маркович (род. 1966) — писатель-фантаст и литературный критик, прозаик, педагог, программист.
 Каплан (Синельников) Владимир Львович (1937—2018) — советский и российский кинодраматург.

Г—З 
 Каплан, Гарольд (1928—1998) — американский психиатр, автор руководств по психиатрии.
 Каплан, Гилберт (1941—2016) — американский бизнесмен, журналист и дирижёр-любитель.
 Каплан, Голда Хаимовна (род. 1940) — советский и российский востоковед-ассиролог.
 Каплан, Давид Соломонович (псевдоним: Димитрий Кирсанов; 1899—1957) — французский кинорежиссёр и оператор.
 
 Каплан, Джонатан (род. 1947) — американский кинорежиссёр и продюсер, сценарист, монтажёр.
 Каплан, Джоэль (род. 1970) — американский политик.
 Каплан, Зельда (1916—2012) — американская светская львица и феминистка.

И

К 
 Каплан, Карел (1928—2023) — чешский историк.

Л 
 Каплан, Лазарь Моисеевич (1917—1994) — Герой Советского Союза.
 Каплан, Лиззи (род. 1982) — американская актриса.

М 
 Каплан, Майкл — американский художник по костюмам.
 Каплан, Мехмет (род. 1971) — шведский политик, член Риксдага.
 Каплан, Мехмет (1915—1986) — турецкий литературовед.
 
 Каплан, Михл (1882—1944) — американский еврейский поэт, публицист.
 Каплан, Мордехай (1881—1983) — раввин, педагог, религиозный философ, переводчик, реконструктивист.
 Каплан, Мортон (1921—2017) — американский профессор, геополитик.

О—Т 
 Каплан, Ори (род. 1969) — американский джазовый саксофонист.
 
 Каплан, Роман Аркадиевич (1937—2021) — советский и американский литературовед, искусствовед, переводчик.
 
 Каплан, Семён Соломонович (1912—1983) — артист балета и педагог.
 Каплан, Тереза (1913—2010) — коллекционер игрушек, писательница.

Ф—Я 
 Каплан, Фанни Ефимовна (1890—1918) — российская революционерка.
 Каплан, Фрэнк (1911—1988) — коллекционер игрушек, новатор производства.
 Каплан, Хамит (1934—1976) — турецкий борец.
 Каплан, Хосе Альберто (1935—2009) — аргентинско-бразильский композитор.
 Каплан, Хулио (род. 1950) — американский шахматист.
 Каплан, Элиэзер (1891—1952) — израильский политик и общественный деятель.
 Каплан, Эммануил Иосифович (1895—1961) — певец, режиссёр.
 Каплан, Эмре (род. 2001) — турецкий и азербайджанский футболист.
 
 Каплан, Яков Борисович (1877—1954) — оториноларинголог, доктор медицинских наук, профессор.

Двойная фамилия 
 Каплан-Ингель, Роберт Исаакович (1884—1951) — советский архитектор и историк науки.

Также 
 Каплан — израильская больница.
 (1987) Каплан — типичный астероид главного пояса.

См. также 
 
 
 Коплан, Борис Иванович (1898—1941) — советский учёный-литературовед.